Kosugi ist der Familienname folgender Personen:

 Kosugi Hōan (1881–1964), japanischer Maler
 Kane Kosugi (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Satoshi Kosugi (* 1943), japanischer Jazzmusiker
 Shō Kosugi (* 1948), japanischer Kampfsportler und Schauspieler
 Takehisa Kosugi (1938–2018), japanischer Geiger, Komponist, Klang-, Multimedia- und Installationskünstler
 Kosugi Tengai (1865–1952), japanischer Schriftsteller
 Toshiyuki Kosugi (* 1968), japanischer Fußballspieler